

Carriera

Club 
Cresciuto nella squadra svizzera del , prima nelle giovanili dal 2006 al 2011, fino ad arrivare al Lucerna II, con la quale gioca la stagione 2011-2012.

Nell'agosto del 2012 passa al Derby County, squadra inglese militante in Championship. Nella sua prima stagione, la 2012-2013 con gli inglesi gioca 6 partite di campionato, debuttando in Championship già alla prima giornata contro lo Sheffield Wednesday, subentrando all'87' al posto di Will Hughes. Dopo molta panchina e tribuna, debutta da titolare il 5 marzo 2013 contro il Cardiff City.

Nazionale 
Ha debuttato con la Nazionale albanese Under-21 il 6 febbraio 2013 a Laç, nell'amichevole contro i pari età della Macedonia.

Ha poi disputato sempre da titolare 8 incontri valevoli per le qualificazioni agli Europei Under-21 del 2015.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 21 maggio 2016.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni